KTI steht als Abkürzung für:
 Kriminaltechnisches Institut der Sicherheitspolizei ein Institut des Reichssicherheitshauptamts, das sich auch mit der Entwicklung von Techniken zum Massenmord beschäftigte.
 Kriminaltechnisches Institut, siehe Landeskriminalamt (Deutschland)
 Kommission für Technologie und Innovation, eine Beratungskommission des schweizerischen Bundesrats

Abkürzung